Félix Mendy, né le  à Pikine, est un joueur sénégalais de rugby à XV évoluant au poste de troisième ligne (1,78 m pour 88 kg).

Clubs successifs 
 -2002 : Pays d'Aix RC
 2002-2004 : US La Seyne
 2004-2008 : Pays d'Aix RC
 2008-2014 : US La Seyne

Palmarès 
 International sénégalais
 Joueur équipe seynoise

Liens externes  
 

Joueur sénégalais de rugby à XV
Naissance en septembre 1976
Joueur de Provence rugby
Naissance à Pikine